FKK steht für:
 Freikörperkultur
 Fischerhuder Kunst-Keramik, siehe Amelie Breling

fkk steht für:
 Kəryə-Konzəl (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache in Adamawa (Bundesstaat), Nigeria

Siehe auch:
 FKK-Club (Begriffsklärung)

Abkürzung